Mbia peut désigner :
 Guillaume Oyônô Mbia (1939-2021), écrivain et dramaturge camerounais ;
 Julien Andavo Mbia (1950-), évêque catholique congolais ;
 Stéphane Mbia (1986-), footballeur camerounais.